Jilem può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Jilem, comune nel distretto di Jindřichův Hradec in Boemia Meridionale
Jilem, comune nel distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina